Бисков () — село в Путильском районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 146 человек. Почтовый индекс — 59112. Телефонный код — 3738. Код КОАТУУ — 7323582502.

Местный совет 
59112, Черновицкая обл., Путильский р-н, с. Мариничи

Ссылки 
 Бысков на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области 

Населённые пункты Путильского района